Jade kan syfta på:

 Jade – det sammanfattande namnet för två olika, oftast gröna, mineral när de används som ädelstenar och för konsthantverk
 Jade (film) – en amerikansk film från 1995
 Jade (R&B musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp

Geografi

Antarktis 

 Jade (udde),

Tyskland 

 Jade (flod), Niedersachsen, 
 Jade, Niedersachsen, Niedersachsen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar